Fingers ist der Familienname von:
 Rollie Fingers (* 1946), US-amerikanischer Baseballspieler

Fingers steht für:
 Fingers (1941), britischer Spielfilm von Herbert Mason (1941)
 den Originaltitel von Finger – Zärtlich und brutal, US-amerikanischer Spielfilm von James Toback (1978)
 Fingers (Comic), Comic-Band aus der Lucky-Luke-Reihe (1983)

Siehe auch:
 Finger (Begriffsklärung)